Río Negro (hiszp. "czarna rzeka") może odnosić się do następujących haseł:

 rzeki:
 Río Negro – rzeka w Ameryce Środkowej, rzeka graniczna między Hondurasem a Nikaraguą
 Río Negro – rzeka w Argentynie
 Río Negro – rzeka w Urugwaju, dopływ Urugwaju

 zbiornik wodny:
 Río Negro – sztuczny zbiornik wodny na rzece Negro

 jednostki podziału administracyjnego:
 Río Negro – prowincja Argentyny
 Río Negro – departament Urugwaju
 Río Negro – miasto w regionie Los Lagos w Chile
 Río Negro – gmina w Wenezueli
 Río Negro – miasto w regionie Junín w Peru

Zobacz też 
 Rio Negro – rzeka w Brazylii, dopływ Amazonki